Eduardo Costa puede referirse a las siguientes personas:

 Eduardo Costa (cantante) (n.1979), cantante brasileño.
 Eduardo Costa (político) (1823-1897), político argentino, ministro de Bartolomé Mitre.
 Eduardo Costa (yudoca) (n.1977), yudoca argentino.
 Eduardo Nascimento da Costa (n.1982), futbolista brasileño.
 Eduardo Raúl Costa (n.1961), político argentino.